Acacoyagua kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Acacoyahua, ort, Chiapas, Acacoyagua, 
 Acacoyagua (kommun i Mexiko), Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar